La Gamma Ethniki 2007-2008 è la 33ª edizione del campionato greco di calcio di terzo livello.

Gruppo 1 (Sud)

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Beta Ethniki 2008-2009
       Ammesso ai play-off
      Retrocesse in Delta Ethniki 2008-2009

Gruppo 2 (Nord)

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammessi in Beta Ethniki 2008-2009
 Ammesso ai play-off
      Retrocesse in Delta Ethniki 2008-2009

Play-off

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2007
Calcio nel 2008